Жестокие игры (спектакль)
 Жестокие игры (фильм)
 Жестокие игры 2 (фильм)
 Жестокие игры 3 (фильм)
 Жестокие игры (телеигра)

См. также 
 Опасные связи (фильм)